Bel Air Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bel Air Estates (Madison County, Alabama)
 Bel Air Estates (Tuscaloosa County, Alabama)

Siehe auch:
 Belair Estates